Asterorhombus är ett släkte av fiskar. Asterorhombus ingår i familjen tungevarsfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tungevarsfiskar
Asterorhombus